Harva kan syfta på:

 Harva – markbearbetning i jordbruk, se harvning
 Harva, Upplands Väsby kommun – en tidigare småort vid Harvavik i Upplands Väsby kommun
 Harva (ö i Finland, Egentliga Finland) – en ö i Skärgårdshavet
 Harva (ö i Finland, Södra Savolax) – en ö i sjön Puruvesi
 Harva-Parkki – en ö i sjön Isojärvi

Personer
 Uno Harva (1882–1949), en finländsk religionshistoriker